Отулах () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Отулах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°24' с. ш. 120°03' в. д..
 Отулах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°50' с. ш. 110°41' в. д..
 Отулах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°46' с. ш. 126°56' в. д..
 Отулах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°11' с. ш. 115°16' в. д..
 Отулах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°54' с. ш. 136°21' в. д..
 Отулах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°13' с. ш. 151°20' в. д..
 Отулах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°16' с. ш. 146°23' в. д..

Примечания

См. также 
 Оттуктах
 Отулах-Юрях